Jack Magner, un acteur américain (1957 -).
 Jacques-Bernard Magner, un homme politique français, (1952 -).
 Ted Mag(h)ner, un footballeur et entraîneur anglais, (1891 - 1948).
 Tyler Magner, un coureur cycliste américain, (1991-).